A disputa de simples foi uma das duas que fizeram parte do programa das raquetes nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908.

Medalhistas

Resultados

Referências
 

Eventos de raquetes nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908